Анатолий Борисович Аронов (род. 16 декабря 1956 года, Москва, СССР) — общественный деятель и бизнесмен.

Биография

Семья 

Анатолий Борисович Аронов происходит из династии потомственных мастеров-часовщиков. Его отец и дед были одними из самых известных в Москве представителей этой профессии. Жена — Пекарская Марианна Марленовна, исполнительный директор и учредитель Первой патентной компании.

Образование 

После окончания средней школы поступил в МГУ для обучения по специальности «Почвоведение и агрохимия»; окончил курс в 1979 году, получив профессию почвоведа. Далее продолжил образование в Московском областном общественном институте патентоведения, который окончил с отличием в 1983 году по специальности «Патентовед ВОИР». Параллельно в 1983 году окончил с отличием Университет Марксизма-Ленинизма МК КПСС, Люберецкий филиал, отделение международных отношений. Одновременно проходил обучение в Московском технологическом институте (1981—1985), который также окончил с отличием, по специальности «Экономика и организация бытового обслуживания», инженер-экономист. В 1988 году с отличием окончил Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе, получив специальность «Геологическая съёмка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых» (горный инженер).

Деловая карьера 
Начал деловую карьеру в советские годы, занимаясь спекуляцией. Со времён перестройки является разработчиком множества идей для стартапов, бизнес-тренером, организатором и основателем огромного количества фирм, компаний и фондов. По данным  интернет-ресурса BRC, Аронов Анатолий Борисович является руководителем 1081 юридических лиц (с 2016 года, а до этого времени — нескольких тысяч). В 1998 году основал журнал «Моделизм — спорт и хобби», в котором работал главным редактором (закрыт в 2005 году). Во время подготовки к паралимпиаде в Сочи Анатолий Борисович в качестве президента Первой патентной компании подготовил с сотрудниками документы для регистрации в Роспатенте  двух любопытных технических устройств, одно из которых значительно облегчило жизнь спортсменам-паралимпийцам на соревнованиях, а другое превратилось в один из олимпийских сувениров. Часто выступает в качестве эксперта в СМИ по вопросам интеллектуальной собственности.  Среди его известных воплощённых и фейковых бизнес-идей — спортивная школа им. Аделины Сотниковой, мороженое «Замороженный Донбасс», сувениры с "На донышке", «Кофе-пиг», бренд и логотип «Диванные войска», блогерское кафе «Одуван-Варлам», экскурсии по местам коррупционеров, «Банк для бедных», подал идею и теперь является партнёром ресторана «В темноте?!». Также им бесплатно зарегистрирован товарный знак «Ералаш», зарегистрировано имя Иосифа Кобзона в качестве общеизвестного товарного знака, создан проект «Еврейская мама», он консультировал представителей Либерально-демократической партии в плане создания её молодёжного крыла и подал иск в суд на мессенджеры WhatsApp, Viber, Skype и Teleport.

Критика 
Отношение прессы и бизнеса к Анатолию Аронову неоднозначно. Его называют эксцентриком, «разрывателем шаблонов», непревзойденным мастером фэйковых новостей, Остапом Бендером и бароном Мюнхгаузеном нашего времени. Визитки Аронова А.Б. — двухдолларовые купюры, на которых изображены разноцветные оттиски с контактами. Его фантастическим новостями заполнен интернет, телевидение делает по таким новостям «сенсационные» репортажи. Особенно прославились «Эвтаназия-туры», кафе «Жиртрест», вино Dimon и «Асад-тур». Самые большие претензии к Аронову были у налоговых органов, ведь именно он — изобретатель и организатор "ароновских" фирм-однодневок, оказавших большое влияние на экономику России

Примечания

Ссылки 
 Анатолий Аронов, инженер fake news inc с тремя высшими: «У журналистов политика: «Меньше веселья – больше тяжёлой жизни» VC.ru Roman Maslennikov 12 мая 2018
 Автор бренда «Жиртрест»: «Мне всё равно, на кого нападать» Анатолий Аронов о бизнесе на троллинге «Секрет фирмы», 21 января 2016
 «Бриллиантовый мальчик» на Ферарри оказался сыном израильского раввина Комсомольская правда, 24.08.16
 «Бог в помощь банк»: Православному банку для бедных ищут название Курьер, 22.02.2017
 Флаг как трусы и Путин как лицо с футболки: кто зарабатывает на патриотизме Афиша-город,  20 июля 2015
 Такая утка: кто и зачем обманывает СМИ Известия, 25 августа 2018
 Terraart Фейки нашей жизни

Деятели еврейских общественных организаций
Выпускники МГУ
Выпускники биолого-почвенного факультета МГУ
Выпускники Российского государственного университета туризма и сервиса
Выпускники МГРИ-РГГРУ
Главные редакторы
Деловые журналисты
Предприниматели России
Благотворители России
Медиаменеджеры